Барци́ц Анри́ Льво́вич (; родился 6 ноября 1990 года в городе Гудаута, Абх. АССР) — член Правительства Республики Абхазия; министр юстиции Республики Абхазия, кандидат юридических наук.

Биография 
Барциц Анри Львович родился 6 ноября 1990 года в городе Гудаута, Абхазской АССР.

В 2007 году поступил в Московский государственный юридический университет (МГЮА) им. О. Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция», который окончил в 2012 году.

С 2012 по 2015 годы обучался в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина.

В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию «Право народа Республики Абхазия на самоопределение и восстановление суверенной государственности: конституционно-правовой анализ».

В 2017 году получил ученую степень кандидата юридических наук.

С 2018 года участник различных научных грантовых проектов.

Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.

С 2013 по 2014 годы — командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки России.

С 2014 года преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права МГЮА.

С 2017 по 2019 годы — заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО МГЮА.

С 6 июля 2020 года Указом Президента Республики Абхазия № 174 назначен министром юстиции Республики Абхазия.

Женат. Отец двоих детей.
Персоналии по алфавиту
Политики Республики Абхазия
Министры юстиции Республики Абхазия